Старостинецька сільська рада
 Старостинецька волость
 Старостинецька Василина Трифонівна (* 1 лютого (21 січня) 1888(18880121), Старостинці — † 1972, Горький) — українська оперна співачка.